VLD kan betrekking hebben op:
 Vlaamse Liberalen en Democraten
 Open Vlaamse Liberalen en Democraten, opvolger van voorgaande
 Vakbeweging in Vervoer, Logistiek en Dienstverlening
 Afkorting van Vlaardingen